Салю́т — название гостиниц в нескольких городах:

Салют — гостиница в Москве
Салют — гостиница в Киеве.

 См. также 
 Салют